Цедриньш — латышская фамилия. Известные носители:
 Цедриньш, Вилис (1914—1946) — латвийский поэт и переводчик.
 Цедриньш, Петерис (1964—2022) — латвийский поэт и переводчик.